Chinsky peut désigner :

Patronyme

Floriane Chinsky, femme rabbin française,
Pavel Chinsky, homme d'affaires russe
Patronyme juif